Nissan Stadium steht für:

 Nissan-Stadion, Fußballstadion in Yokohama, Japan
 Nissan Stadium (Nashville), Footballstadion in Nashville, Vereinigte Staaten